Spławie peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Spławie, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Spławie, un village du powiat de Konin ;
 Spławie, un village du powiat de Kościan ;
 Spławie, un quartier de la ville de Poznań ;
 Spławie, un village du powiat de Września.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Spławie, un village du powiat de Sławno ;
 Spławie, un village du powiat de Stargard.